Les désignations de Bayer h Puppis (h Pup) et H Puppis (H Pup) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux désignations redirigent ici.

La désignation h Puppis est partagée par deux étoiles de la constellation de la Poupe :
 h Puppis (NS Puppis), une supergéante rouge variable irrégulière à longue période ;
 h Puppis (HD 69142), une géante de type K.

H Puppis (HD 53811) est quant à elle une étoile sous-géante de type A.

Constellation de la Poupe
Homonymie stellaire
Puppis, H